Козля́к, решетник () — трубчатый гриб рода Маслёнок порядка Болетовые (). 
Латинские синонимы:
  
 
 

Словарь Даля также указывает следующие названия для данного гриба: моховик, моховник (новг.), мшорник (пск.).

Описание 
Диаметр шляпки составляет 3—12 см, шляпка имеет выпуклую, подушковидную, плоско-выпуклую, позже плоскую форму, на ощупь гладкая, клейкая, голая, в сухую погоду — блестящая, в сырую — слизистая, цвет шляпки — рыжевато-бурый, желтовато-бурый, светло-жёлто-бурый или красно-коричневый, красно-охряный. Кожица со шляпки не снимается либо снимается маленькими лоскутками.

Мякоть плотная, упругая, позже резинистая, бледно-жёлтого или светло-жёлтого цвета, в ножке с оттенком красного, буроватого или коричневого цвета, может немного краснеть или розоветь на срезе, без вкуса либо слегка кисловатая, запах невыразительный. После термической обработки становится розовато-лиловой.

Трубчатый слой низбегающий или слабо низбегающий, согласно Дермеку приросший или слабо низбегающий, поры желтоватые, серо-желтоватые, коричнево-желтоватые или красновато-оливковые, позже жёлтые или буроватые, крупные, неправильно угловатые, имеют надорванные края.

Ножка 4—10 см высотой и 1—2 см толщиной, сплошная, цилиндрическая, часто изогнутая, иногда суженная книзу, плотная, гладкая, матовая, цвет ножки тот же что и у шляпки или более светлый, у основания — жёлтый.

Споровый порошок имеет жёлто-оливковый или светло-бурый цвет. Споры 6—10 × 3—4 мкм, эллипсоидно-веретеновидной формы, светло-жёлтого цвета, гладкие.

Экология и распространение 

Образует микоризу преимущественно с сосной. Встречается в хвойных лесах с участием сосны на кислых, питательных почвах во влажных местах, около дорог, на сфагновых болотах. Встречается одиночно и большими группами. Часто растёт совместно с мокрухой розовой.
Широко распространённый вид по всей северной умеренной зоне. Европа, в том числе Европейская часть России и Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток. 

Сезон август — сентябрь.

Сходные виды 
  обычно меньших размеров, мякоть имеет острый перечный вкус. Несъедобен, может употребляться как приправа.

Употребление 
Съедобен.

Литература 
 Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Грибы. Энциклопедия природы России. — М.: ABF, 1997.
 Дермек А. Грибы. — Братислава: изд-во «Словарт», 1989.

Ссылки 
 Описание на сайте «Грибы Калужской области»

Маслёнковые
Съедобные грибы
Грибы Евразии
Грибы Северной Америки
Грибы Африки
Бореальные грибы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum